К-56
 К-56 (1942—1956) — советская крейсерская дизель-электрическая подводная лодка времён Великой Отечественной войны серии XIV типа «Крейсерская»
 К-56 (1965) (1966—1986) — советская ракетная атомная подводная лодка проекта 675